Гальвани:
 Гальвани, Грациэлла (1931—2022) — итальянская актриса.
 Гальвани, Луиджи (1737—1798) — итальянский врач, анатом, физиолог и физик, один из основателей электрофизиологии и учения об электричестве.
 Гальвани, Лючия Галеацци (1743—1788) — итальянский учёный.
 Гальвани — кратер на Луне.

См. также 
 Гальван